Beauly – miasto w Szkocji
 Beauly – stacja kolejowa w tym mieście
 Beauly – rzeka w Szkocji